Belgisch zaalvoetbalteam (mannen)
 Belgisch zaalvoetbalteam (vrouwen)